Високо:

 Високо — город, центр одноимённой общины в центральной части Боснии и Герцеговины.
 Високо — община с центром в одноимённом посёлке на севере Хорватии, в Вараждинской жупании.
 Високо — боснийская община, расположенная в центральной части Федерации Боснии и Герцеговины.